Foitzik ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Foitzik (* 1948), deutscher Historiker
 Oliver Foitzik (1966–2017), deutscher Mykologe
 Susanne Foitzik (* 1970), deutsche Biologin
 Ursula Foitzik (* 1945), deutsche Funktionärin der Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Siehe auch:
 Foitzick